Il termine merk può avere varii significati:

Merk – una moneta scozzese dal valore di 13 scellini e 4 penny 
Merk (conferenza), la Mennonite European Regional Conference
Mobile Emission Reduction Credit (MERC) Emissions credits created from mobile sources
Merck & Co. – un'industria farmaceutica 
Mérk – una località ungherese

Persone 

Markus Merk – arbitro di calcio tedesco
Marion Caspers-Merk – una politica tedesca
Larisa Merk – un'atleta russa praticante il canottaggio
Waldemar Merk un atleta polacco praticante la canoa

Altro 
Merkava – carro armato